Le nom commun retour désigne un changement de direction dans un trajet. Par extension, ce mot peut avoir le sens de réaction ou de ruse. Plusieurs expressions contiennent le mot retour : retour de flamme, retour de manivelle, cheval de retour.
 En architecture et en construction, un retour est l'angle saillant que forment une encoignure, un avant-corps, un entablement, et qu'on appelle « retour d'équerre » lorsque cet angle est droit ; « retourner » signifie changer une pierre de face pour faire son second lit ou continuer un évidemment ; « retourner d'équerre » signifie établir une ligne perpendiculaire à l'extrémité ou à quelque point d'une autre ligue droite, réelle ou supposée.
 L’'Éternel retour est une notion philosophique de Friedrich Nietzsche
 Le Retour chariot est un mécanisme des machines à écrire devenu, par extension, le nom d'une touche sur les claviers informatiques.
 Le Retour d'effort est une notion de la réalité virtuelle (voir aussi : haptique) 
 En sonorisation, les retours correspondent aux signaux sonores (ou, selon le contexte, aux enceintes qui les diffusent) qui sont renvoyés vers la scène.
 Le retour est un système de diffusion libraire.

Titres 

 de nombreux titres d'œuvres de fiction commencent par le mot retour : Le Retour du Jedi, Retour vers le futur, Retour à Cold Moutain, Retour à Howards End, etc. ;
 le retour à l'ordre moral est un terme péjoratif pour désigner une politique qu'on juge trop intrusive dans le domaine des mœurs ;
 les Retours est une épopée de la Grèce antique ;
 Retour est un album de la série de bande dessinée Rork, écrite et dessinée par Andreas ;
  ;
 Retour, album de Henri Dès sorti en 1970 ;
 Le Retour, chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1962 ;
 Retour, chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1970 ;

Notes et références